

Sigle 
 Federazione Movimento Autonomista – organizzazioni di soggetti politico culturali al servizio dei cittadini – visualizza il Sito FMA - MPA
 Fábrica Militar de Aviones – costruttore di aeromobili argentino
 Figlie di Maria Ausiliatrice – congregazione religiosa femminile cattolica
 Filipino Martial Arts – Escrima, arte marziale filippina
 Fuerza de Maniobra – Forza di manovra, forza dell'esercito spagnolo
 Fullmetal Alchemist – manga ed anime 
 Fused multiply-add
 Fabbrica Motori Automobilistici – Stabilimento meccanico sito a Pratola Serra (AV) facente capo alla FIAT

Musica 
 FMA – casa discografica fondata da Federico Monti Arduini
 FMA – album di Grace del 2016

Scienza e tecnologia
Fused multiply-add, un'operazione di multiply-add in virgola mobile
FMA, nel set di istruzioni dei microprocessori x86
Foundational Model of Anatomy

Codici 
 FMA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Formosa (Argentina)